III Corpo d'armata – unità militare dell'Esercito italiano
III Corpo d'armata – unità militare del Regio Esercito
III Corpo d'armata – unità militare dell'esercito greco
III Corpo d'armata – unità militare dell'esercito turco